Faltônia Betícia Proba — poeta romana do 
 Proba (filha de Olíbrio) — nobre bizantina do 
 Proba (esposa de Jorge) — nobre bizantina do 

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de astronomia
Desambiguações de história